Diogenes – imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się z połączenia słów Dios  - "Bóg" i genes - "urodzony", oznaczającego "urodzony z Boga".

Diogenes imieniny obchodzi 6 kwietnia.

Do znanych Diogenesów należą:

 Diogenes z Synopy
 Diogenes z Apollonii
 Diogenes z Efezu
 Diogenes ze Smyrne
 Diogenes z Seleucji
 Diogenes Laertios
 Roman IV Diogenes - cesarz bizantyjski od 1067 do 1071
 Diogenes z Ojnoandy

Męskie imiona greckie